La formula molecolare C4H11N può indicare:
 n-butilammina
 sec-butilammina
 tert-butilammina
 Isobutilammina
 Dietilammina
 N,N-dimetiletilammina

Formule molecolari